Вильяморатьель-де-лас-Матас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 160 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Леона